Pleinlauken ist der Name zweier ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:

 Pleinlauken, 1928–1945 Rosenthal, Landgemeinde im Kreis Insterburg: Nismennoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk 
 Pleinlauken, 1938–1945 Insterbrück, Gutsdorf im Kreis Tilsit-Ragnit: zu Rjabinowka, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk